Каштелу, Кастелу () — португальский и бразильский топоним:
 Португалия:
 Каштелу (Сертан)
 Каштелу (Лиссабон)
 Каштелу (Моимента-да-Бейра)
 Каштелу (Сезимбра)
 Бразилия:
 Кастелу (Эспириту-Санту)

См. также 
 Каштелу-Бранку (значения)